Zazu ist:
 eine Figur aus dem Zeichentrickfilm Der König der Löwen (USA 1994) und dem gleichnamigen Musical
 eine Figur aus dem Zeichentrickfilm Banjo, das Katzenkind (USA 1979)
 ein Musikprojekt der deutschen Sänger Frank Zander und Klaus Zufall für die Single Captain Starlight aus dem Jahr 1979
 ein Album der US-amerikanischen Musikerin Rosie Vela aus dem Jahr 1986

Weiteres:
 Youyang zazu, ein chinesisches Buch aus dem 9. Jahrhundert

Siehe auch:
 Zazou
 ZaSu Pitts (1894–1963), US-amerikanische Filmschauspielerin